Afrikamesterskabet i håndbold 2012 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Afrikamesterskabet i håndbold 2012 (mænd)
 Afrikamesterskabet i håndbold 2012 (kvinder)